Архиепархия Кали () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Кали, Колумбия. Архиепархия Кали распространяет свою юрисдикцию на часть территории департамента Валье-дель-Каука. В митрополию Кали входят епархии Буги, Буэнавентуры, Картаго и Пальмиры. Кафедральным собором архиепархии Кали является церковь святого Петра.

История 
17 июня 1910 года Святой Престол учредил епархию Кали, выделив её из архиепархии Попаяна. В этот же день епархия Кали вошла в митрополию Попаяна.

В следующие годы епархия Кали передала часть своей территории для образования новых церковных структур:
 1 мая 1927 года — апостольской префектуре Тумако (сегодня — епархия Тумако);
 14 ноября 1952 года — апостольскому викариату Буэнавентуры (сегодня — епархия Буэнавентуры);
 17 декабря 1952 года — епархии Пальмиры;
 16 марта 1962 года — епархии Картаго.
 
20 июня 1964 года Римский папа Павел VI издал буллу «Quamquam Christi», которой возвёл епархию Кали в ранг архиепархии.

29 июня 1966 года архиепархия Кали передала часть своей территории для образования новой епархии Буги.

Ординарии архиепархии 
 епископ Heladio Posidio Perlaza Ramírez (11.08.1911 — 28.09.1926)
 епископ Luis Adriano Díaz Melo (13.04.1927 — 13.11.1947)
 епископ Julio Caicedo Téllez S.D.B. (23.02.1948 — † 24.09.1958)
 епископ Francisco Gallego Pérez (18.12.1958 — † 21.05.1960)
 архиепископ Alberto Uribe Urdaneta (13.07.1960 — 7.02.1985)
 архиепископ Педро Рубиано Саэнс (7.02.1985 — 27.12.1994), назначен архиепископом Боготы; с 21 февраля 2001 года — кардинал
 архиепископ Isaías Duarte Cancino (19.08.1995 — † 16.03.2002)
 архиепископ Juan Francisco Sarasti Jaramillo C.I.M. (17.08.2002 — 18.05.2011)
 архиепископ Darío de Jesús Monsalve Mejía (с 18 мая 2011 года)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quamquam Christi

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии  
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Колумбии